Campylostachys är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Campylostachys ingår i familjen Stilbaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Campylostachys